То́мас Ра́йан () — англоязычные имя и фамилия. Известные носители:
  (ок. 1790—?) — комендант исправительных учреждений.
  (1804—1889) — квебекский бизнесмен и сенатор.
  (1837—1914) — американский политик, конгрессмен от штата Канзас.
  (1849—1937) — канадский политик.
  (1851—1928) — американский бизнесмен.
  (1870—1943) — австралийский политик, член законодательных собраний штатов Виктория и Южная Австралия.
  (1876—1921) — австралийский политик, премьер-министр штата Квинсленд и Австралии.
  (1888—1968) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк.
  (1893—1980) — ирландский футболист и террорист.
  (1895—1972) — австралийский политик, член законодательного собрания штата Новый Южный Уэльс.
  (1901—1970) — американский адмирал.
  (1928—2003) — американский политик, мэр Рочестера.
  (род 1928) — генерал ВВС США.
 Райан, Томас (род. 1964) — американский порноактёр и режиссёр, известный под псевдонимом Эван Стоун.